Multiverso ou multiuniverso é um conjunto de muitos universos. Existem muitos usos específicos do conceito, bem como sistemas nos quais é proposto que exista um multiverso. Ele pode significar:

 Em física e cosmologia:
 Multiverso (ciência), grupo hipotético de todos os universos possíveis.
 Interpretação de muitos mundos da física quântica, a qual propôs uma alternativa ao colapso da função onda. Cada evento não-determinístico efetivamente "divide" o mundo em dois ramos.
 Teoria do universo-bolha (também conhecida como Teoria da bolha), na qual novos universos brotam dos antigos.
 Universo oscilante, uma teoria na qual o universo vivencia infinitos "Big Crunches" seguidos por infinitos "Big Bangs". Cada universo sucede ao anterior.
 Teoria da inflação caótica, a qual propõe uma teoria de multiverso aberto.

 

 Na ficção:
 Universo paralelo (ficção), interpretações ficcionais usadas principalmente em ficção científica e ficção especulativa.
 Universo DC, ou Multiverso DC, o multiverso do ambiente ficcional usado pela DC Comics.
 Universo Marvel, ou Multiverso Marvel, o multiverso do ambiente ficcional usado pela Marvel Comics.

Ver também 
 Viagem no tempo
 Futuro alternativo
 História alternativa
 História futura
 Interpretação de muitos mundos (teoria científica sobre universos paralelos)
 Paradoxo Temporal
 Retrofuturismo
 Máquina do tempo
 Universo paralelo (ficção)
 Portais na ficção
 Metaverso

Desambiguação